Кисельгоф — еврейская фамилия.
 Кисельгоф, Зусман (Зиновий) Аронович (1878—1939) — фольклорист, собиратель еврейских народных песен, педагог, основатель Петроградского еврейского учительского общества и один из основателей Общества еврейской народной музыки, директор национальной еврейской школы и детского дома в Ленинграде.
 Кисельгоф, Иосиф Сергеевич (Киссельгоф, 1908—1973) — советский историк.
 Кисельгоф, Ирина (род. 1960) — российский писатель, автор психологических романов.
 Кисельгоф, Татьяна Николаевна (урождённая Лаппа, в первом браке Булгакова; 1892—1982) — первая жена писателя Михаила Булгакова.